Le qualificazioni del singolare del Țiriac Foundation Trophy 2022 sono un torneo di tennis preliminare disputate l'11 e il 12 settembre 2022 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Rebeka Masarova (qualificata)
  İpek Öz (ultimo turno, lucky loser)
  María Carlé (ultimo turno, lucky loser)
  Carolina Alves (primo turno)

  Raluca Șerban (primo turno) 
  Alexandra Cadanțu-Ignatik (ultimo turno, ritirata) 
  Tena Lukas (primo turno) 
  Aliona Bolsova (qualificata)

Qualificate 

  Rebeka Masarova
  Aliona Bolsova

  Dar'ja Astachova 
  Cristina Dinu

Lucky loser 

  María Carlé

  İpek Öz

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Țiriac Foundation Trophy 2022